Гран-при Австралии 1987 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл в  Аделаиде, Австралия. Соревнования состоялись 15 ноября 1987 года.

Гонка 

 

|}

 Круги лидирования: 1-82 Герхард Бергер
 Так как команда Larrousse заявила лишь один автомобиль на участие в чемпионате мира, Янник Дальма не получил очков в зачёт чемпионата мира.
 Айртон Сенна финишировал вторым, но был дисквалифицирован за увеличенные тормозные каналы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии